Valkjärvi kan syfta på:

 Valkjärvi, Viborgs län – en tidigare kommun i Äyräpää härad i Viborgs län numera i Ryssland
 Valkjärvi, Nurmijärvi – en by i Nurmijärvi
 Valkjärvi (sjö i Finland, Lappland)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland, lat 61,02, long 25,17)
 Iso Valkjärvi – en sjö i Finland
 Valkjärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland, lat 60,88, long 25,23)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,75, long 27,62)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,68, long 27,13)
 Valkjärvi (sjö i Finland, lat 60,65, long 23,75)
 Valkjärvi (sjö i Nyland)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Nyland)
 Valkjärvi (Siikais, Satakunta, Finland)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Södra Karelen)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,55, long 27,52)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,60, long 27,57)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen, lat 60,62, long 27,40)
 Valkjärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland, lat 61,12, long 26,01)